Goraj peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Goraj, village,
 Góraj, village.

 dans la voïvodie de Lublin :
 Goraj, gmina ;
 Goraj, village, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Goraj, village.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Goraj, village.

 Goraj, village.